OSI-model, het ISO reference model for Open Systems Interconnection
 OSI (band), een progressieve-rockband
 Officine Stampaggi Industriali (Carrozzeria OSI), een Italiaanse carrosseriebouwer
 Open Source Initiative, een organisatie ter promotie van opensourcesoftware